Дми́трий Арсе́ньев:
 Арсеньев, Дмитрий Гаврилович (1840—1912) — генерал от артиллерии.
 Арсеньев, Дмитрий Германович (род. 1963) — российский учёный-математик, член-корреспондент РАН (2022).
 
 Арсеньев, Дмитрий Николаевич (1779—1846) — полковник лейб-гвардии Уланского полка, позже камергер.
 Арсеньев, Дмитрий Николаевич (род. 1978) — российский хоккеист.
 Арсеньев, Дмитрий Сергеевич (1832—1915) — адмирал, участник Среднеазиатских походов.